

Най-големи градски агломерации по население

Източници 
 DEMOGRAPHIA WORLD URBAN AREAS – (Built Up Urban Areas or World Agglomerations), JANAUARY 2015.
 Топ 10 на най-големите градове в света за 2014  – Дарин Попов, 26.11.2014.
 Третият от 10-те най-големи града в света е при комшиите – Блиц новини, 15 април 2013.
 Най-многолюдните градове в света, 14 април 2013.
 10-те най-големи града в света, 24.11.2012.
 Стоте най-големи града в света , Vakanzia.bg
 Топ 20 на най-големите градове в света, Tourist Maker.